Az Allsvenskan 1925-26-os szezonja volt a bajnokság második kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az Örgryte IS lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Keresztáblázat

Nézőszámok

Góllövőlista

Források

Nyomtatott
 
 
 
 

Internetes
 
 
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag